Дамаст — міфологічний персонаж, частіше Прокруст.
Дамаст — різновид шовкової тканини з візерунками.